Miasto w Wielkiej Brytanii:
 Kingston upon Hull (potocznie znane jako Hull)

Rzeka w Wielkiej Brytanii:
 Hull – rzeka na wschodnim wybrzeżu Anglii, przepływająca przez miasto Kingston upon Hull.

Miejscowości w USA:
 Hull – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Madison
 Hull – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Hull – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Hull – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
 Hull – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hull – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Hull – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Hull (ang. Hull Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hull (ang. Hull Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Hull (ang. Hull Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Inne:
 Hull – dzielnica kanadyjskiego miasta Gatineau, do roku 1998 samodzielne miasto